In 2015 werd de zevende editie van de Taça FPF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná, die niet aantraden in de nationale competities. Het was de eerste editie onder deze naam, voorheen stond de competitie bekend als Copa Paraná. Na zeven jaar werd de competitie met deze nieuwe naam, nieuw leven ingeblazen. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 5 juli tot 25 oktober. Maringá werd kampioen en plaatste zich voor de Série D 2016.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Braziliaans competitievoetbal 2015